Bitterzoet (plant), een plantensoort uit de nachtschadefamilie
 Bitterzoet (lied van Eefje de Visser), lied van Eefje de Visser uit 2019
 Bitterzoet (album van Eefje de Visser), album van Eefje de Visser uit 2020
 Bitterzoet (BLØF), lied van BLØF uit 2022
 Bitterzoet (televisieserie), een Nederlandse televisieserie
 Bitterzoet (club), een club en poppodium aan de spuistraat in Amsterdam